Białokrynica – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie krzemienieckim
 Białokrynica – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie podhajeckim

Zobacz też 
 Gmina Białokrynica
 Pałac w Białokrynicy
 Zamek w Białokrynicy